Sankt Wendel kan syfta på:

Geografi

Tyskland

 Sankt Wendel, Tyskland – stad i Saarland, 
 Landkreis Sankt Wendel – Saarland,